Синопа:

 Синопа — нимфа в древнегреческой мифологии.
 Синопа — греческое название города Синоп.

См. также 
 Синоп (значения)